The Torn Letter – film del 1911 diretto da Bert Haldane
 The Torn Letter – film del 1912 diretto da Tom Ricketts